Västaustralisk visslare (Pachycephala fuliginosa) är en fågel i familjen visslare inom ordningen tättingar.

Utseende och läte 
Västaustralisk visslare är en knubbig tätting med rätt kraftig näbb. Hanen är olivgul på ovansidan, svart på huvudet, vit på hakan och fgul undertill. Stjärten är grå med svart spets. Honan är enfärgat grå ovan, undertill ljusare grå, med beigefärgad buk. Bland lätena hörs ljudliga genomträngande visslingar med en snärtlikt slut.

Utbredning och systematik 
Västaustralisk visslare förekommer i sydvästra och sydcentrala Australien. Den delas in i två underarter med följande utbredning:
  Pachycephala fuliginosa occidentalis – förekommer i sydvästra Australien, i sydvästra West Australia
  Pachycephala fuliginosa fuliginosa – förekommer i sydcentrala Australien, i sydöstra South Australia och västra Victoria

Fram tills nyligen betraktades den som en del av guldvisslare. Genetiska studier från 2015 visar dock att den står närmare artkomplexet kring svartstjärtad visslare. Initialt omfattade arten endast taxonet occidentalis, men ytterligare genetiska studier från 2020 visar att även fuliginosa ingår i arten.

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Visslare
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Western Australia